MJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mamuju (Indonesia)
 mju – codice ISO 639-3 della lingua manna-dora